Johanneisk teologi kan syfta på:

 teologin i den johanneiska litteraturen
 teologin bland de Johanneskristna